Макси́м Матве́евич Цыганко́в (дата рождения неизвестна, Смоленская губерния — 1941 г., г. Москва) — создатель первой российской теннисной ракетки «Максим» и пионер отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования.

Биография 
Максим Матвеевич Цыганков родился в крестьянской семье в Смоленской губернии. В 1901 году он приезжает в Москву и начинает работу в торговую фирму «Мюр и Мерилиз», больше известную сейчас как ЦУМ.

Один из владельцев приглашает Максима Цыганкова заведовать теннисными кортами. Именно здесь Максим Матвеевич впервые близко знакомится с отечественным спортом. Понаблюдав за тренировками спортсменов, он начинает задаваться вопросом, почему в Царской России не производят собственного инвентаря, а привозят только из за границы, ведь это делало любой спорт недоступным для обычных людей, а сам инвентарь очень дорогим.

Так он решает заняться производством российского инвентаря и спортивного оборудования. В 1906 году он вместе со своим братом организует производство собственных теннисных ракеток и открывает фирму Братья Цыганковы. Пройдя сложный путь по создаю технологии производства, который включал в себя не только разработку формы и деталей, но и поездки за границу, где он учиться и перенимает опыт лучших фабрик Европы .Вернувшись в Москву он разрабатывает уникальную технику создания ракеток и создает лучшую, называя её «Максим».

Постепенно производство налаживалось, а ракетка «Максим» стала настолько популярной, что в 1911 г. на спортивной выставке в Москве производство Цыганковых было отмечено большой серебряной медалью. А через год граф Сумароков-Эльстон, символ тенниса в России начала XX века, выиграл ей Всероссийские состязания в различных турнирах.

В 1914 году Максим Матвеевич Цыганков получили патент на 10 лет на производство ракеток «Максим» в России.

Спустя несколько лет, с развитием в стране футбола и хоккея, Максим Матвеевич решает расширять производство и покупает имение в деревне Лопатово, в Тверской губернии, где вместе с братом налаживает производство лыж, хоккейных клюшек и мячей.

В Москве Максим Цыганков открывает производство в Марьиной Роще. Объём российской спортивной продукции увеличивается. Открываются торговые площади в Петербурге.

Следующим шагом в развитии дела становятся зимние виды спорта, и Максим Цыганков запускает в производство лыжи типа Хааповеси, Каянские, Идеал, Телемарк, Муртомаа, горный и широкие охотничьи, а также специальные детские. Им был принят заказ на изготовление лыж особого военного типа. Позже были также выпущены сани Бобслей и Скелетон.

Не остановила Цыганкова и революция. Напротив, после стольких лет труда он смог сделать спорт более доступным для обычных граждан, ведь в Царской России позволить себе покупать инвентарь могли только обеспеченные люди.

Производство из Марьиной Рощи было перенесено в город Королев. Началось массовое изготовление инвентаря для всей страны. В 1925 г.на станции Большево (город Королев), организуется Трудкомунна, которая в последующие 2-3 года создает производственный комбинат из пяти фабрик и заводов, вырабатывающих преимущественно вещи по спорту: обувь, трикотаж, коньки, лыжи и другие изделия. В 1926 г в Москве и Московской области возникает ряд кооперативных фабрик « Сопортинвентарь» ,Спортснабжение", «Спартак» ,Спорт и туризм" и т. д. Московская промкооперация охватила своим производством всю номенклатуру спортпредметов за исключением веломашин, коньков и спортивных лодок. И только 1928 г. во всю широту ставится вопрос о качестве готовой продукции и издании" технических условий"на спортинвентарь который должен был удовлетворять повышенным требованиям спорта. В 1929г Комитет по делам стандартизации при СССР издает стандарты (ОСТы) на лыжи, футбольные камеры, теннисные мячи, фехтовальные принадлежности и трикотажную спортивную одежду. К сожалению, стандарты охватили не более 20 наименований. В 1930 г, в системе Динамо появляются писаные технические условия, которые регламентировали не только качество сырья, методы и способы изготовления готовой вещи, но и характеризовали качественную готовую вещь .Одним из главных писателей, консультантом становится Варфоломеев Федор Григорьевич, пишутся книги, каталоги, техническая документация о производстве и эксплуатации спортивных снарядов, одежды, обуви. Выпускаются и пособия по ведению торговли.

В последние годы жизни Максим Матвеевич работал на фабрике по производству спортивного инвентаря в г. Большеве под Москвой.

Жизнь и работа пионера отечественного производства была описана в книге Бориса Ивановича Фоменко «История лаун-тенниса в России». В главе «Как два брата-крестьянина завоевали всю Россию» им описаны воспоминания племянника легендарных братьев Цыганковых Ивана Трофимовича Щепкина о производстве первого отечественного спортивного инвентаря.

Источники 
 Фоменко Б. И. История лаун-тенниса в России — М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. — 223с., ил.
 Фоменко Б. И. Рыцарь герба и ракетки. — М.:NDM-MEDIA, 2004. — 176 с.: ил.
 Маслянников И. Искра божья в теннисе графа Сумарокова//Спортивная жизнь России № 8-9, 1999.
 ЦЫГАНКОВЫ, пионеры произодства теннисного инвентаря в России
 ТЕННИСНАЯ РАКЕТКА «МАКСИМ»

История тенниса
Персоналии:Теннис
Теннис в России
Изобретатели России
Производители спортивных товаров
Персоналии по алфавиту